Kecskés Zoltán (1965) válogatott labdarúgó, edző
 Kecskés Zoltán (1974) magyar bajnok súlyemelő, olimpikon